Вреди́тель — многозначное слово.
 Вредитель — человек, осуществляющий вредительство.
 Вредитель (животное) — какое-либо животное, наносящее вред человеку или его хозяйству. В разговорной речи под вредителями понимаются только мелкие животные, наносящие вред сельскому или иному хозяйству.
 Вредитель (фильм)
 Вредитель (трансформер)
 Вредитель (настольная игра)

См. также 
 Вредный организм